Elpídio Reis (Ponta Porã, Mato Grosso do Sul,  — ) foi advogado, assistente social, jornalista, professor e escritor brasileiro. Era filho de Benito dos Reis e Antônia Silveira dos Reis. É também formado em Relações Públicas e Relações Humanas. Em vida, exerceu as seguintes funções: Diretor do Instituto 15 de Novembro, obra social de menores (Ministério da Justiça); Diretor Superintendente do Jornal Tribuna da Imprensa, Diretor Superintendente e Redator-chefe do Jornal Shopping-News, do Rio de Janeiro; Procurador Geral da Fundação Legião Brasileira de Assistência; Diretor técnico e Professor da Escola de Serviço Social da PUC-RJ; Presidente da Associação Brasileira de Assistentes Sociais, Seção Rio de Janeiro. Faleceu em 1997.

Livros publicados 
 1976 – Tempo de saudade (poesia e prosa)
 1977 – O cavalo preto
 1978 – Eu por aí...
 1979 – Moralize-se! 
 1980 – Os 13 pontos de Hélio Serejo (biografia) 
 1981 – Ponta Porã - Polca, churrasco e chimarrão (ensaio)

Bibliografia 

 

 

Escritores de Mato Grosso do Sul
Naturais de Ponta Porã
Assistentes sociais de Mato Grosso do Sul
Jornalistas de Mato Grosso do Sul